Der Begriff Xhosa oder auch Xosa bezeichnet
 ein südafrikanisches Volk, siehe Xhosa (Volk)
 eine Bantusprache, siehe isiXhosa

Xosa bezeichnet auch
 einen Asteroiden, welcher nach den Xhosa benannt wurde, siehe (1506) Xosa